Орло́вська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах країн колишнього СРСР, на честь російського міста Орел.

 Орловська вулиця — вулиця в Горлівці.
 Орловська вулиця — вулиця в Києві.
 Орловська вулиця — вулиця в Кривому Розі.
 Орловська вулиця — вулиця в Одеса.
 Орловська вулиця — вулиця в Севастополі.
 Орловська вулиця — вулиця в Ужгороді.

Колишні назви:
 Орловська вулиця — колишня назва вулиці Орільська у місті Кам'янське.
 Орловська вулиця — колишня назва вулиці Тиха у місті Сокиряни.

Вулиці